Атрощенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Атрощенко Анжела (1970) — білоруська, а потім турецька легкоатлетка.
 Атрощенко Василь Іванович (1906–1991) — хімік-технолог, доктор технічних наук (1945), професор (1945).
 Атрощенко Олег Георгійович (1940–1989) — художник.
 Атрощенко Олег Олександрович — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісовпорядження Білоруського державного технологічного університету.
 Атрощенко Павло Трофимович (роки життя невідомі) — полковник Армії УНР.
 Владислав Анатолійович Атрошенко (1968) — український політик, бізнесмен, державний діяч, депутат Верховної ради України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко